Бациев — фамилия. Известные носители:
 Бациев, Адам (2000) — швейцарский дзюдоист.
 Бациев, Дмитрий Антонович (1928) — советский и российский музыкант.
 Бациева, Светлана Михайловна (1928—1982) — советский историк-арабист, востоковед.